Pipe Dreams (álbum) - de Mark Salling
Pipe Dreams (filme de 1916) - com Kate Price e Oliver Hardy

Desambiguação